Mohnike är ett efternamn, som burits av bland andra:

Gottlieb Mohnike (1781–1841), tysk översättare, teolog och filolog
Otto Gottlieb Mohnike (1814–1887), tysk läkare

Tyska efternamn